

Населені пункти та їхні частини
 Моджевіна — село в гміні Ґощин Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Моджевіна — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Моджевіна — частина села Домбрувкі в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Моджевіна — частина села Залесе в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Моджевіна — лісова осада в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Примітки